

Персоналії

Ім'я 
 Кастор — один з міфічних Діоскурів, синів спартанського царя Тіндарея.
 Кастор (? д/н—36 до н. е.) — цар Галатії (40—36 роки до н. е).
 Кастор Кантеро (1918) — парагвайський футболіст.

Прізвище 
 Агріппа Кастор (?—132) — християнський письменник, давньоримський богослов.

Топоніми

Кастор — гора (4228 м), вершина в Пеннінських Альпах, на кордоні зі Швейцарією.

Кастор — місто в провінції Альберта.

Кастор — гора (2518 м), вершина в гірському хребті Комміссіонер (), що у Південних Альпах, в регіоні Отаго.

Кастор — селище в окрузі Б'єнвіль штату Луїзіана.

Інше 
 Кастор — Ка́стор (α Gem / α Близнят) — друга за яскравістю зоря сузір'я Близнят, одна з найяскравіших зір неба.
 Кастор кутом — кутовий зсув осі рульового управління від вертикальної осі керованого колеса в транспортному засобі.